Иван Титов:
 Титов, Иван Антонович (1918—1995) — командир эскадрильи, гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Титов, Иван Васильевич (1879—1948) — священник, депутат III и IV Государственных Дум, кандидат в делегаты Учредительного собрания.
 Титов, Иван Семёнович (1915—1945) — командир отделения автоматчиков, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Титов, Иван Трофимович (1875—1949) — белорусский советский патологоанатом, академик АН БССР.
 Титов, Иван Фёдорович (1922—1945) — помощник командира стрелкового взвода, младший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Титов, Иван Филиппович (1902—1983) — заслуженный деятель искусств РСФСР (1955), народный художник РСФСР (1969).